Кубок КЕСАФА 2019 года () — 40-й розыгрыш Кубка КЕСАФА (чемпионата стран Восточной и Центральной Африки), проводимого под патронажем регионального футбольного органа КЕСАФА. Турнир проводился в Уганде с 7 по 19 декабря.

Участники 
В ноябре 2019 года Руанда отказалась от участия в турнире. В том же месяце участие в турнире в качестве гостя подтвердила Демократическая Республика Конго. В начале декабря 2019 года от участия в турнире отказались: Эфиопия, ДР Конго и Южный Судан.

В турнире приняли участие девять сборных:

Стадион

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 
 3 гола

  Хассан Абдалла
  Оскар Вамалва
  Брайт Анукани

 2 гола

  Махди Хуссейн Махабех
  Фахад Байо
  Мустафа Кизза
  Аллан Окелло
  Робель Кидане
  Абиэль Окбай
  Али Сулиман

 1 гол

  Ландри Ндикумана
  Седрик Урасенга
  Харун Мохамед
  Хамис Макаме
  Кеннет Мугуна
  Омар Мохамед
  Мохамед Гумаа
  Монтасер Яхья
  Гейдиел Камаги
  Дитрам Нчимби
  Николас Касози
  Музамир Мутьяба
  Джоакайам Оджера
  Бен Осен
  Микаэль Хабте

Примечания

Ссылки 
 Кубок КЕСАФА 2019 на сайте RSSSF

2019
Футбол в Африке в 2019 году
Декабрь 2019 года
2010-е годы в Уганде
Футбол в Уганде